Еміль Баланко — французький актор.
 Баланко Микола Якович (18 квітня 1957, Лука-Барська, Вінницька область) — видатний український трубач, педагог, заслужений артист України.